

Astronomia 
 2989 Imago – asteroide della fascia principale

Cinema 
 Imago – film del 2001 diretto da Marie Vermillard
 Imago mortis – film del 2008 diretto da Stefano Bessoni

Cultura 
 Imago Museum – museo di Pescara

Giochi 
 Imago – gioco enigmistico della famiglia dei rebus

Musica 
 Imago – album dei SUP del 2005
 Imago – album dei Butterfly Effect del 2006

Psicologia
Imago – termine coniato da Carl Jung per descrivere il modo in cui le persone formano la loro personalità identificandosi con l'inconscio collettivo
Imago – una delle prime riviste di psicoanalisi fondata nel 1912 da Hanns Sachs, Sigmund Freud e Otto Rank
American Imago – rivista accademica fondata nel 1939 da Sigmund Freud e Hanns Sachs

Zoologia 
 Imago – stadio finale della metamorfosi degli insetti